Інгерсолл, Інгерсол

 Джейред Інгерсол (1749—1822) — американський юрист та політичний діяч.
 Джозеф Рід Інгерсолл (1786—1868) — американський юрист і державний діяч.
 Ендрю Інгерсолл (* 1940) — американський астроном і професор.
 Ральф Ісаак Інгерсолл (1789—1872) — американський юрист, політик і дипломат.
 Роберт Грін Інгерсолл (1833—1899) — американський військовий, юрист, публіцист і оратор.
 Роберт Стівен Інгерсолл (1914—2010) — американський бізнесмен і дипломат.
 Фредерік Інгерсолл (1876—1927) — американський винахідник, інженер та підприємець, який створив першу в світі мережу парків розваг.
 Чарльз Інгерсолл

Також 
 Інгерсолл (значення)